Суппичи () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Суппичи, Альберто (1898—1981) — уругвайский футбольный тренер, приведший сборную Уругвая к победе на первом чемпионате мира в 1930 году.
 «Альберто Суппичи» — футбольный стадион в городе Колония-дель-Сакраменто, административном центре департамента Колония.